Монгайа́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Баньер-де-Бигор. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65320.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 125 км юго-западнее Тулузы, в 13 км к югу от Тарба.

По территории коммуны протекают реки Адур,  и , а также проходит .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 772 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 481 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 355 были экономически активными, 126 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 355 активных жителей работали 324 человека (161 мужчина и 163 женщины), безработных было 31 (16 мужчин и 15 женщин). Среди 126 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 75 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Илария
 Мост Дьявола через реку Адур

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи